Bacon je priimek več znanih oseb:

 Delia Salter Bacon (1811—1859), ameriška pisateljica
 Francis Bacon (1561—1626), angleški filozof, politik in državnik
 Francis Bacon (1909—1992), angleško-irski slikar
 Henry Bacon (1866—1924), ameriški arhitekt
 John Bacon (1740—1799), angleški kipar
 Kevin Bacon (*1958), ameriški igralec
 Leonard Bacon (1802—1881), ameriški duhovnik in pesnik
 Lloyd Bacon (1890—1955), ameriški režiser
 Peggy Bacon (1895—1987), ameriška ilustratorka in karikaturistka
 Roger Bacon (1214—1294), angleški frančiškan in filozof